Jordán kan syfta på:

Colombia 

 Jordán (kommun), Santander, 
 Jordán (ort), Santander,

Tjeckien 

 Jordán (berg), Mellersta Böhmen,